Позіхи — мимовільні поодинокі дихальні рухи.
 Позіхи — зітхання.

Примітки